Lucci ist der Familienname folgender Personen:

 Settimio Lucci (* 1965), italienischer Fußballspieler
 Susan Lucci (* 1946), US-amerikanische Schauspielerin und Unternehmerin
 Vincenzo Lucci-Chiarissi (* 1899), italienischer Filmproduzent, Filmregisseur und Drehbuchautor